

Patronyme 

 Famille de Pouilly ;
 Henri de Pouilly (1905-2000), marquis, général de corps d'armée français ;
 Jean de Pouilly (1270-1350), théologue, clerc séculier, ancien socius de la maison de Sorbonne, maître régent en l'Université de Paris.

Toponyme 

 Pouilly, commune française de la Moselle ;
 Pouilly, commune française de l'Oise ;
 Pouilly-en-Auxois, commune française de la Côte-d'Or ;
 Pouilly-en-Bassigny, ancienne commune française de la Haute-Marne intégrée à Le Châtelet-sur-Meuse ;
 Pouilly-le-Fort, hameau de la commune française de Vert-Saint-Denis, en Seine-et-Marne ;
 Pouilly-le-Monial, ancienne commune française du Rhône, intégrée à Porte des Pierres Dorées ;
 Pouilly-lès-Feurs, commune française de la Loire ;
 Pouilly-les-Nonains, commune française de la Loire ;
 Pouilly-sous-Charlieu, commune française de la Loire ;
 Pouilly-sur-Loire, commune française de la Nièvre ;
 Pouilly-sur-Meuse, commune française de la Meuse ;
 Pouilly-sur-Saône, commune française de la Côte-d'Or ;
 Pouilly-sur-Serre, commune française de l'Aisne ;
 Pouilly-sur-Vingeanne, commune française de la Côte-d'Or ;
 Saint-Genis-Pouilly, commune française de l'Ain.

Appellation de vin 
 Pouilly-fumé
 Pouilly-fuissé